

Sigle 
 Web-based training – formazione via Internet e accessibile tramite web browser
 Wycliffe Bible Translators – organizzazione evangelica

Codici 
 wbt – codice ISO 639-3 della lingua wanman